La route britannique A4 est une voie de communication menant de Londres à Bristol en passant par Bath. Elle est parfois appelée Great West Road.

Tracé 
Les étapes principales sont:
 Holborn Circus
 Westminster
 Hyde Park Corner
 South Kensington
 Hammersmith
 Chiswick
 Brentford
 Aéroport de Londres-Heathrow
 Slough
 Maidenhead
 Reading
 Newbury
 Hungerford
 Marlborough
 Chippenham
 Bath
 Bristol

Notes 

A4